David Guerrier – trombettista francese
 Parnel Guerrier – calciatore haitiano
 Wilde-Donald Guerrier – calciatore haitiano